Trois navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de SMS Deutschland,  signifiant Allemagne en allemand :
 le , une frégate blindée de  lancée en 1874 ;
 le , un cuirassé de la classe du même nom lancé en 1904 ;
 le , un croiseur auxiliaire mouilleur de mines lancé en 1914.

Voir aussi 
Liste de navires nommés Deutschland

Deutschland